Varanosaurus es un género extinto de pelicosaurio sinápsido primitivo, que vivió durante el Pérmico Temprano (hace 260 millones de años) en lo que actualmente es América del Norte.

Como su nombre indica Varanosaurus tenía una apariencia muy similar a los miembros de la actual familia Varanidae. Tenía un cráneo aplanado y alargado, con el hocico terminado en punta con hileras de dientes puntiagudos, que incluían un par de pseudocaninos llamativos, indicando que era un predador activo. Era un animal pequeño y ágil que medía hasta 1,5 metros de longitud.

Varanosaurus probablemente vivió en pantanos, compitiendo por el alimento con otro pelicosaurio carnívoro de mayor tamaño: Ophiacodon.

Véase también 
 Lista de sinápsidos

Referencias

Enlaces externos 

Varanopidae
Sinápsidos del Pérmico
Sinápsidos de América del Norte